Алтон Стюарт Доннелли (; 1920—2007) — американский историк, переводчик, автор научных трудов по истории России. Почётный академик АН РБ (1992). Участник второй мировой и корейской войн. Капитан в отставке военно-морского флота США. Член Американской исторической ассоциации и Американской ассоциации содействия славянским исследованиям.

Образование 
Учился в школе в городе Kemerer (шт. Вайоминг). По завершении провел по одному году в Университете Бригама Янга и в университете штата Вайоминг, изучая геологию.

После военной службы продолжил обучение в Калифорнийском университете в городе Беркли, , штат Калифорния. Получил научные степени:
 1949 — BS degree in business (бакалавр в области бизнеса)
 1955 — MA (магистр искусств) (завершил образование)
 1960 PhD in Russian History (докторская степень в области истории России). Защитил диссертацию «Оренбургская экспедиция в XVIII в.» (1960).

С 1958 по 1959 год стажировался в Ленинградском государственном университете.

Служба 
Во время Второй мировой войны служил на авианосце USS Nehenta Bay в южной части Тихого океана (1944-46).

Как резервист призван на Корейскую войну, служил в 1950—1953 гг. Считается, что он сделал по меньшей мере 150 посадок на авианосцы.

В резерве ВМФ США (US Naval Reserve) состоял в течение двадцати лет, выйдя на пенсию в звании капитана.

Переводил с русского языка статьи по вопросам разведки ВМФ.

Преподавание 
Алтон Стюарт Доннелли в начале своей карьеры преподавал в Northern Illinois University, Fairfield College (шт. Айова). В 1966 году приехал в Бингемтон, на кафедру Бингемтонского университета штата Нью-Йорк (State University of New York at Binghamton). Здесь историк нашёл свой университет, преподавая до своего официального выхода на пенсию (почетный профессор (professor emeritus, 1985), и далее, до 1991 года.

Религия 
Мормон. Занимал должность епископа Бингемтон Уорд в 1984—1988 годах. В 1991—1993 годах он и его супруга Кэтлин Райли (Kathleen Riley) вели миссионерскую деятельность в Санкт-Петербурге.

Научная деятельность 
Многие труды Доннелли посвящены истории России: «Завоевание Башкирии Россией. 1552—1740» (1968), «Пётр Великий и Центральная Азия», «Пётр Великий и Сибирь», «Подвижная степная граница: завоевание Башкирии и Казахстана Россией к 1850 г.», «Ремезов» и др. Некоторые из его работ были опубликованы также в «Современной энциклопедии русской и советской истории».

Он является автором исследований по русскому населению Аляски и Калифорнии, истории Российско—Американской кампании, колонизации Сибири. Выступал и как переводчик и издатель книг по истории Российско—Американской кампании, о русских общинах на Аляске, Калифорнии и Тихом океане, записок путешественника Джона Кастла о казахском хане Абулхаире и другие, в разное время изданных в России и СССР.

Как пишет Р. Г. Кузеев в энциклопедической статье об историке, «Доннели впервые в западной историографии подробно исследовал историю Башкортостана 16-18 вв.: факторы присоединения к России, превращение Башкортостана во внутреннюю область Российского государства; политическую и культурно-религиозную традиции кочевников; реакцию башкирского общества на экспансию России на Урал».

Являлся почётным академиком Академии наук Республики Башкортостан (1992).

Библиография 
 Donnelly A. S. The Russian conquest of Bashkiria, 1552—1740: A Case Study in Imperialism By Alton S.Donnelly. — New Haven and London: Vale University Press, 1968. — 214 p.
 A History of the Russian-American Company by Richard A. Pierce, Alton S. Donnelly, P. A. Tikhmenev, Rossisko-amerikanskaia kompaniia ISBN 0-295-95564-3 (0-295-95564-3)
 A History of the Russian-American Company: Documents, by Petr Aleksandrovich Tikhmenev, Richard A. Pierce, Alton S. Donnelly, Dmitri Krenov ISBN 0-919642-81-0 (0-919642-81-0) Hardcover, Limestone Press
 History of the Russian-American Company Vol. 2: Documents by Petr A. Tikhmenev, Richard A. Pierce, Alton S. Donnelly, Dmitri Krenov ISBN 0-919642-80-2 (0-919642-80-2). Hardcover, Limestone Press
 The Wreck of the Sv. Nikolai: Two Narratives of the First Russian Expedition to the Oregon Country, 1808—1810, by Kenneth N. Owens, Alton S. Donnelly ISBN 0-87595-124-4 (0-87595-124-4). Hardcover, Oregon Historical Society Pr
 The Orenburg Expedition: Russian Colonial Policies on the Southeastern Frontier, 1734—1740. University of California, 1960.-702.
 Regional Cultural History Project. University of California, Berkeley — 1961.
 Peter the Great and Central Asia.//Canadian Slavonic Papers, XVII.1975.
 The History of the Russian-American Company / Translated by R. A. Pierce, A. S. Donnelly. — Seattle: University of Washington Press, 1978.
 The Mobile Steppe Frontier: The Russian Conquest and Colonization of Bashkiria and Kazakhstan to 1850. In Russian Colonial Expansion to 1917 / Ed. by M. Rywkin. — London; New York: Mansell Publishing Ltd., 1988.
На русском языке:
 Доннелли А. С. Завоевание Башкирии Россией, 1552—1740: Страницы истории империализма: [Пер. с англ.] / [Вступ. статьи Р. Г. Кузеева, И. Г. Акманова]. — Б. м.: Междунар. корпорация «Ватан», 1995. — 285 с.

Примечания

Ссылки 
 
 Alton Stewart Donnelly 

Специалисты по истории России
Академики Академии наук Республики Башкортостан
Специалисты по истории Башкортостана
Участники Второй мировой войны
Участники Корейской войны